Aquesta és una llista amb els fabricants de motocicletes dels Països Catalans al llarg de la història. La llista aplega totes aquelles empreses o particulars residents als Països Catalans que han fabricat motocicletes en algun moment de la seva existència. Per tal de facilitar-ne la consulta, s'indica la marca comercial amb què es vengueren les motocicletes (no la raó social de l'empresa), així com el període durant el qual es fabricaren (de - a) i el territori i comarca on l'empresa tenia o té la seu. S'assenyalen amb negreta aquells fabricants que romanen actius.

Motocicletes produïdes als Països Catalans 

Notes

Altres

Fabricants diversos 
Tot seguit, es llisten fabricants de motocicletes catalans dels quals no se n'ha trobat més informació que el seu nom relacionat a la guia editada el 2011 pel Museu de la Moto de Barcelona:

 Antras (Barcelona, 1901)
 Arteman (Barcelona, 1907-1912)
 Cagiva (Martorelles, 1999-2000)
 Capdevila (Barcelona, 1955-1960)
 C.M.C. (Barcelona, 1950-1951)
 Duplex (Girona, 1950)
 Factory (Barcelona, 1990-2001 / Sant Cugat del Vallès, 2001-2010)
 Moto Camillo (Girona, 1951)
 Moto Costa (Girona, 1947)
 Rabasa (Martorelles, 1989-1998)
 Raid (Barcelona, 1956-1962)

Empreses deslocalitzades 
Tot seguit, es llisten motocicletes produïdes fora dels Països Catalans per empresaris originaris d'aquests territoris:
 Cofersa: Produïda a Madrid de 1954 a 1962 per l'empresa de l'oriolà José Mercader, Construcciones Ferrusola, S.A.
 JTG: Produïda a Alcanyís d'ençà del 2010 per l'empresari Jordi Robinat.
 : Produïda a Madrid de 1918 a 1922 per l'empresari J. Dalmau.

Vegeu també 
 Història de la motocicleta als Països Catalans
 Llista de fabricants de microcotxes dels Països Catalans

Referències

Bibliografia 

 
 
 

Fabricants
Motos
Motos